Por cuadros para la alameda de los duques de Osuna se entienden dos series de cuadros emprendidas por Francisco de Goya:

 La realizada entre 1786 y 1787.
 Un conjunto de cuadros con temas brujeriles, pintados por Goya en 1793.

Cuadros de Francisco de Goya